Příjmení Rous nebo Rousová nese nebo neslo více různých osobností:

Alois Rous – český stavitel
Daniel Rous (*  1961) – český herec
Francis Peyton Rous (1879–1970) – americký lékař
František Rous starší – český řezbář
František Rous (1872–1936) – český sochař
Gustav Rous – český sochař
Jan Rous (1869–1950) – český folklorista a národopisec
Jan Rous (historik umění) (* 1943) – český historik umění a vysokoškolský pedagog
Josef Rous (1874–1942) – český řezbář
Karel Rous – český sochař
Ladislav Rous (* 1956) – československý basketbalista
Martin Rous (* 1964) – český zpěvák a kytarista
Radomil Rous (* 1978) – český motocyklový jezdec
Stanley Rous (1895–1986) – anglický fotbalový rozhodčí a funkcionář

ženy
 Pavla Rousová-Vicenová (1884–1939) – česká pedagožka, malířka a grafička

jiný význam
 rousy – část dolních končetin některých obratlovců (např. káně rousná), nebo část koňské srsti

Česká příjmení
Anglická příjmení